Григорій Якович Копан, також Копань — (1887–1937) Кубанський козак. Учасник Київської капели бандуристів з 1918 р. а також з 1923-5 рр.

Протестував цензуру пісень. Арештований в 1936 р. Противник хроматизації бандури в 1929 р- 30 рр. Колишній керівник першої Київської (згодом державної) капели бандуристів. На момент арешту працював керівником «гуртка музики у Залізничних клубах». Уперше заарештовано органами ГПУ 1930 року за «контрреволюційну діяльність». Удруге був заарештований 19.03.1938 року як «керівний учасник контрреволюційної організації». За справою № 83938 ІІ відділу КОУ НКВС згідно зі ст. 54-10, 54-11 КК УРСР засуджено до розстрілу. Присуд Особливої трійки НКВС по Київській обл виконано 28.04. 1938 року о 23-00.

В 1930 арештований за розповсюдження анти-радянської пропаганди що Українці немають ті права що інші народности мають в Радянському Союзі. Що говорив що українізація це тільки показуха для іноземців. Після 4 місяців його звільнили.

Заарештований знову 1 квіткя 1938 р. за контра-революційну діяльність в капелі бандуристів. Він виконував пісні які були відкинуті репертуарним комітетом як ідеологічно ненадійні. 11 квітня разом з Федором Дорошком, Решетило, Іваном Дорошком та Козюбою мали розстріляти але у справі записка що 21 квітня о 6.25 рано помер від паралічу. Решта були розстріляні 28 квітня 1938 о 12.00.

У Корнієвського написано що народився 1890 р. та був учнем В. Пархоменка з 1906 р. Був репресований в 1937 р і помер на засланні.

Джерела 
 Черемський, К. П. Повернення традиції / К. Черемський. — Х.: Центр Леся Курбаса. — 1999. — 288 с.
 Черемський, К. П. Шлях звичаю / — Х.: Глас. — 2002. — 444 с.
 Kuromiya Hiroaki, The Voices of the Dead — Yale University Press, London 2007

Посилання 
 

Бандуристи
Репресовані бандуристи
Персоналії за алфавітом
Артисти Київської капели бандуристів